Lill-Torrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Torrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Torrtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,

Se även
Torrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn